Desa Tempursari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tempursari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,67, long 110,62), 
 Desa Tempursari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,50, long 110,70), 
 Desa Tempursari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,46, long 109,99), 
 Desa Tempursari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,48, long 110,28), 
 Desa Tempursari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,87, long 111,05), 
 Desa Tempursari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,62, long 111,56), 
 Desa Tempursari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,02, long 113,22), 

Robotskapade Indonesienförgreningar